Teodor Stepanowicz Rożankowski (właśc. Фёдор Степанович Рожанковский; spotykana jest też pisownia „Różankowski”), pseud. Rojan, ur. 24 grudnia 1891 w kurlandzkiej Mitawie (obecnie Jełgawa, na Łotwie), zmarł 12 października 1970 w Bronxville, Nowy Jork, Stany Zjednoczone – grafik rosyjski, ilustrator książek.

Urodził się 24 grudnia 1891 roku w kurlandzkiej Mitawie (obecnie Jełgawa na Łotwie). Jego ojciec był dyrektorem szkoły. W 1912 roku rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Moskwie, skąd wyjechał w 1914 roku, by służyć jako oficer piechoty w armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Wraz ze swym pułkiem przeszedł Rumunię, Prusy, Austrię i Polskę. Podczas rewolucji październikowej w Rosji Wielki Głód doprowadził do śmierci jego matkę i braci.

Do Poznania przyjechał prawdopodobnie ze Lwowa w 1920 roku wraz z Wydawnictwem Polskim Rudolfa Wegnera, dla którego wykonywał projekty okładek i ilustracje.

Autor serii 17 akwareli przedstawiających najurokliwsze miejsca starówki toruńskiej, które w 1924 roku zostały wydane przez Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch” jako seria pocztówek. Zachowały się również pocztówki z jego akwarelami ilustrującymi inne polskie miasta: Grudziądz i Poznań. Poza wspomnianymi pocztówkami, rysował też karykatury i projektował plakaty.

W 1925 roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował pracę ilustratora dla wielu różnych wydawnictw. II wojna światowa zastała go we Francji, skąd w październiku 1940 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjął amerykańskie obywatelstwo.

W 1952 roku napisał książkę The Great Big Animal Book. W 1956 roku odznaczony Medalem Caldecotta przez Związek Bibliotek Amerykańskich za ilustracje do książki Johna Langstaffa Frog Went A-Courtin. Mimo sukcesów na Zachodzie, zachował sentyment do kraju rodzinnego i w latach 60. kilkukrotnie odwiedzał Rosję.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil artysty (ze zdjęciem) na stronie internetowej The University of Southern Mississippi
 Jerzy Domasłowski, Jak świątynia sztuki w malarskiej aureoli, Express bydgoski, Środa, 5 Marca 2008
 Seria pocztówek toruńskich (1930) w zasobach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Urodzeni w 1891
Zmarli w 1970
Rosyjscy ilustratorzy
Ludzie urodzeni w Jełgawie